Die Liga 1 2019/20 war die 82. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 12. Juli 2019 und endete am 5. August 2020. Zwischen dem 10. März und 12. Juni 2020 fanden wegen der COVID-19-Pandemie in Rumänien keine Spiele statt.

Am 13. Juni 2020 wurden die Spiele wieder aufgenommen. Am Saisonende waren zwei Spiele von Astra Giurgiu, sowie fünf Spiele von Dinamo Bukarest wegen positiver Coronafälle ausgefallen und abgesagt worden.

Meister wurde Titelverteidiger CFR Cluj. Aufsteiger aus der Liga II 2018/19 waren der FC Academica Clinceni und der FC Chindia Târgoviște, die beide zum ersten Mal in der Liga 1 antraten.

Modus 
Die Saison wurde mit 14 Mannschaften durchgeführt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die Teams der Plätze 1 bis 6 den Meister aus, während die acht Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 16 in der Abstiegsrunde spielten. Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde wurden übernommen. Wegen der positiven Corona-Fälle bei Astra Giurgiu und Dinamo Bukarest musste nur der Tabellenletzte in die Relegation. Deshalb wurde die Liga für die folgende Saison von 14 auf 16 Vereine aufgestockt.

Mannschaften

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert und als Bonus gutgeschrieben und, falls nötig, aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wird dem betroffenen dieser Teams ein Punkt abgezogen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

 Zwei Spiele von Astra Giurgiu wegen COVID-19 abgesagt.

Abstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert und als Bonus gutgeschrieben und, falls nötig, aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wird diesen Teams ein Punkt abgezogen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

 Fünf Spiele von Dinamo Bukarest wegen COVID-19 abgesagt.

Relegation 
Der 14. bestritt am 9. und 12. August 2020 zwei Relegationsspiele gegen den Drittplatzierten der Liga II.

|}
Beide Vereine verblieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Liga 1 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2019/20